Adam von Bartsch, storico dell'arte austriaco
Christoph Bartsch, bobbista tedesco
Jakob Bartsch, astronomo tedesco
Jürgen Bartsch, serial killer tedesco
Karl Bartsch, medievalista e filologo tedesco
Michelle Bartsch, pallavolista statunitense
Susanne Bartsch, artista e attivista svizzera